Antonio Bernocchi (1859-1930), homme politique et entrepreneur italien ;
 Piero Bernocchi (né en 1947), écrivain, syndicaliste et homme politique italien.

Autres
 Coppa Bernocchi, une course cycliste italienne en Lombardie.
 Luminator Bernocchi, une lampe.